The City & The City bzw. The City and the City ist der Titel folgender Werke:

 The City & The City, Originaltitel von Die Stadt & Die Stadt, Roman von China Miéville (2009)
 The City & The City (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2018)
 The City and the City (2022), Historiendrama von Christos Passalis und Syllas Tzoumerkas